Ел Зафиро има више значења:

 Ел Зафиро (Ла Конкордија), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Зафиро (Тонала), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Зафиро (Виља Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Зафиро (Виљафлорес), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Зафиро (Анавак), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Зафиро (Бока дел Рио), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Зафиро, Лино Домингез (Исматлавакан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Зафиро (Папантла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Зафиро (Плаја Висенте), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Зафиро (Трес Ваљес), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику